Lobstein ist der Familienname folgender Personen:

 Dominique Lobstein (* 1953), französischer Kunsthistoriker 

 Paul Lobstein (1850–1922), deutscher Theologe und Hochschullehrer